Андрей Андреевич Русанов (1862—1913) — российский -технолог и .

Биография 
Андрей Русанов родился в 1862 году. Высшее техническое образование он получил в Санкт-Петербургском практическом технологическом институте.

По окончании университета А. А. Русанов работал на фабриках, был преподавателем в реальном училище в городе Санкт-Петербурге, занимался химией в лаборатории профессора Ф. Ф. Бейльштейна; позднее в Гейдельбергском университете получил звание доктора естественно-математического факультета.

В 1889 году Андрей Андреевич Русанов поступил лаборантом в техническую лабораторию в альма-матер; в 1892 году был назначен преподавателем по кафедре химической технологии в родном институте. Состоял профессором по той же кафедре (по отделу так называемой «технологии органических веществ»), а также членом-экспертом комитета по техническим делам, ведающего делами по выдаче привилегий на изобретения, и экспертом особого присутствия по применению таможенного тарифа.

Среди опубликованных Русановым научных работ наиболее известны следующие:
 Ueber Condensationsproducte von Benzaldehyd mit Phenol und Thymol («Ber. d. deutsch. ch. Gesellsch.», 1889);
 О продуктах уплотнения хлоралгидрата с нафтолами («Журнал Русского физико-химического общества», 1891);
 Заметка о приготовлении хлороуксусной кислоты («Журнал Русского физико-химического общества», 1891);
 Ueb. die Phenylglyoxime und ihre Umwandlungsproducte («Ber. d. d. chem. G.», 1891);
 Ueber die Einwirkung von salpetrigsaurem Silber auf Methylenjodid («Ber. d. d. chem. G.», 1892);
 Zur Kenntnis der Indoxazengruppe («Ber. d. d. chem. G.», 1892);
 Ueber raumisomere Phenylglyoxime (Гейдельберг, 1894);
 К вопросу о значении плавиковой кислоты в винокурении («Известия Санкт-Петербургского технологического института», 1892 год).

Андрей Андреевич Русанов умер в 1913 году.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Инженеры-технологи
Персоналии:Гейдельбергский университет